En Pologne, Wilcze peut désigner :

dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Wilcze, un village de la gmina de Koronowo ;
 Wilcze, un village de la gmina d'Osielsko ;

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Wilcze, un village ;

dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale
 Wilcze, un village de la gmina de Chojna ;
 Wilcze, un village de la gmina de Widuchowa ;

dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Wilcze, un village.